Regression kan syfta på:

 Regressionsanalys – en gren inom statistik där målet är att skapa en funktion som bäst passar observerade data;
 Regression  (geologi) – havet upplevs dra sig tillbaka
 Regression (psykologi) –  ett slags försvarsmekanism
 Regressionstestning – en metod inom programvarutestning